Атаманова — женская форма русской фамилии Атаманов. 

 Известные носители 
 Атаманова, Агафья Харлампиевна — звеньевая колхоза «Красный богатырь» Больше-Новосёлковского района Сталинской области, Герой Социалистического Труда.
 Атаманова, Анна Львовна (род. 1944) — советский и российский художник-фоновщик мультипликационных фильмов.
 Атаманова, Евгения Александровна (род. 1987) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе. Примечания